est une expression anglaise signifiant « boule de cristal ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , album de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Under the Iron Sea sorti le  ;
 Crystal Ball, album de  sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.